Jehu van Israël, een koning van Israël in de Hebreeuwse Bijbel
Jehu (profeet), een profeet in de Hebreeuwse Bijbel
Jehu (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk